Polska Partia Narodowa
 Partia Narodowa (Południowa Afryka)
 Nowozelandzka Partia Narodowa
 Kuomintang
 Brytyjska Partia Narodowa
 Szkocka Partia Narodowa
 Partia Narodowa Hondurasu
 Partia Narodowa (Malta)
 Partia Narodowa (Urugwaj)
 Partia Narodowa (Chorwacja)
 Partia Narodowa (Czechy)